Reiterer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reiterer (1934–2008), österreichischer Schauspieler
 Anton Reiterer (1908–2000), österreichischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Lydenburg-Witbank
 Claudia Reiterer (* 1968), österreichische TV-Moderatorin
 Ernst Reiterer (1851–1923), österreichischer Operettenkomponist
 Friedrich Vinzenz Reiterer (* 1947), österreichischer Alttestamentler
Gabriele Reiterer (* 1963), italienische, deutschsprachige Wissenschaftlerin und Autorin
 Hannelore Reiterer (* 1941), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Kevin Reiterer (* 1992), österreichischer Jetski-Weltmeister
 Michael Reiterer (* 1954),  österreichischer Diplomat
 Patrick Reiterer (* 1990), italienischer Rennfahrer
 Walter Reiterer (* 1967), österreichischer Sportkommentator und freier Journalist

Reiterer ist der Ortsname von:
 Reiterer (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Reitterer
 Reiter